Бондарівське — селище в Донецькій області
 Бондарівське — болото в Чернігівській області